Tom Watson (1859-1915) – allenatore di calcio inglese
 Tom Watson (1932-2001) – attore scozzese
 Tom Watson (1949) – golfista statunitense
 Tom Watson – musicista statunitense
 Tom Watson (1982) – lottatore britannico

Pagine correlate 
 Thomas Watson